L’Apprentie sorcière réfère à :

 L’Apprentie sorcière, long-métrage d’animation des studios Disney, sorti en 1971 
 L’Apprentie sorcière, album de bande dessinée de la série Mélusine 
 Sabrina, l'apprentie sorcière, un comics américain publié par l'éditeur Archie Comics et plusieurs fois adaptée à la télévision, dont :
Sabrina, l'apprentie sorcière, un téléfilm ayant servi de pilote à la série télévisée (1996)
 Sabrina, l’apprentie sorcière, série télévisée américaine (1996-2003)
 Sabrina, l'apprentie sorcière, série télévisée américaine d'animation (2013-2014)
 Les nouvelles aventures de Sabrina, série télévisée américaine diffusée depuis 2018